HMCS Cobourg () — канадский корвет типа «Флауэр», участвовавший во Второй мировой войне. Спущен на воду в 1943 году, занимался преимущественно охраной конвоев. В 1947 году был продан Панаме, под именем «Пуэрто дель Соль» служил в торговом флоте. Сгорел и затонул в 1971 году.

Ссылки 
 HMCS Cobourg (K 333)

Cobourg
Cobourg
Puerto del Sol